«Моя земля» (, дословно — «Под песком») — художественный фильм режиссёра Мартина Зандвлиета, вышедший на экраны в 2015 году. Военная драма совместного датско-германского производства о судьбе пленных войск нацистской Германии после окончания Второй мировой войны. Лента получила три премии «Бодиль» в номинациях «лучший фильм», «лучший актёр» и «лучший актёр второго плана». В декабре 2016 года фильм попал в шорт-лист из 9 картин-претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», в январе 2017 года вошёл в число номинантов, однако премию так и не получил.

Сюжет 
В мае 1945 года британские военные передают несколько сотен немецких военнопленных молодого возраста под надзор датских вооружённых сил. Им поручается извлечение и уничтожение тысяч мин, которые были заложены немецкими военными частями на западном побережье полуострова Ютландия для обезвреживания британских отрядов в случае их высадки на территории Дании. Одно из таких подразделений отдают под командование датскому сержанту Расмуссену.

В ролях

Съёмки 
Съёмки проходили в течение двух месяцев с июля по август 2014 года. Фильм был снят в исторически достоверных местах, в том числе в лагере военнопленных Оксбель и помещениях в Варде.

Критика 
На веб-агрегаторе Rotten Tomatoes «Моя земля» имеет рейтинг 78 %, основанный на 9 отзывах, со средней оценкой 7,1 из 10. На сайте Metacritic фильму присвоен рейтинг 75 из 100 на основе 26 одобрительных отзывов.

Награды 
Картина «Моя земля» признана лучшим скандинавским фильмом на Международном кинофестивале в Гётеборге, получила несколько престижных кинопремий и поучаствовала ещё в целом ряде фестивалей.

Примечания

Ссылки 

Военные фильмы Дании
Фильмы на датском языке
Фильмы на немецком языке
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы Дании 2015 года